Сумбатов — фамилия:

 Сумбатов, Василий Александрович (1893—1977) — русский поэт, переводчик и художник «первой волны» эмиграции в Италии.
 Сумбатов, Георгий Николаевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 2 июня 1915.
 Сумбатов, Герасим Степанович — Георгиевский кавалер; майор; № 8090; 26 ноября 1848.
 Сумбатов, Егор Степанович — Георгиевский кавалер; полковник; № 6230; 11 декабря 1840.
 Сумбатов, Михаил Луарсабович (1822—1886) — князь, генерал-майор, участник Кавказской войны.
 Сумбатов, Ювельян Давидович (1889—1960) — советский государственный деятель.

См. также 
 Сумбатов-Южин, Александр Иванович (1857—1927) — российский и советский актёр, драматург, театральный деятель.